Il doppio femminile  del Canada Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Nadia Petrova e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma la Navrátilová si è ritirata ufficialmente il 10 settembre 2006.

Solo la Petrova ha partecipato facendo coppia con Svetlana Kuznecova, ma ha perso nei quarti contro Nathalie Dechy e Tiantian Sun.

Katarina Srebotnik e Ai Sugiyama hanno battuto in finale 6–4, 2–6, 10–5, Cara Black e Liezel Huber.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Cara Black /  Liezel Huber (finale)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama (campionesse)
 Alicia Molik /  Mara Santangelo (semifinali)
 Nathalie Dechy /  Tiantian Sun (semifinali)

 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (primo turno) 
 Peng Shuai /  Zi Yan (quarti) 
 Francesca Schiavone /  Roberta Vinci (secondo turno) 
 Svetlana Kuznecova /  Nadia Petrova (quarti, ritiro per dolori addominali della Kuznecova)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2007